Lüttich-Bastogne-Lüttich 1973 war die 59. Austragung von Lüttich–Bastogne–Lüttich, eines eintägigen Straßenradrennens. Es wurde am 22. April 1973 über eine Distanz von 236 km ausgetragen.
Sieger des Rennens wurde Eddy Merckx vor Frans Verbeeck und Walter Godefroot.

Teilnehmende Mannschaften

Ergebnis

Weblinks

Einzelnachweise 

Radrennen 1973
1973